Peçac de Bordèu, municipi francès al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània)
 Peçac de Prats, municipi francès al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània)
 Peçac e Vilanòva, municipi francès al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Cantó de Peçac-1, cantó francès que compta amb part del municipi de Peçac (districte de Bordeus, departament de la Gironda)
 Cantó de Peçac-2, cantó francès que compta amb part del municipi de Peçac (districte de Bordeus, departament de la Gironda)